QIA peut faire référence à :
 Qatar Investment Authority,
 Qiagen, une société en biotechnologies,